Taurasia – antica città dei Taurini, situata nell'attuale città metropolitana di Torino
 Taurasia (o Taurasia Cisauna) – antica città dei Sanniti, situata nell'attuale provincia di Benevento
 Taurasia – genere di Molluschi della famiglia Muricidae